Con il nome di Sant'Oreste si indicano:

Geografia 
 Sant'Oreste, comune della città metropolitana di Roma Capitale
 Sant'Oreste, frazione di Sant'Eufemia d'Aspromonte in provincia di Reggio Calabria

Trasporti 
 Stazione di Sant'Oreste, sulla ferrovia Roma-Civita Castellana-Viterbo

Santi e Beati 
 Sant'Oreste (†302), martire a Sebaste con i santi Assenzio, Eugenio, Eustrazio e Mardario, celebrato il 13 dicembre
 Oreste (†304), medico, martire in Cappadocia, festeggiato il 9 novembre